Леди Хелен Марина Люси Тейлор (урожденная Виндзор; ; род. 28 апреля 1964) — британская аристократка, единственная дочь принца Эдварда, герцога Кентского, и его жены Кэтрин, герцогини Кентской, правнучка короля Великобритании Георга V, двоюродная племянница Елизаветы II. В настоящее время она является 46-й в линии наследования британского престола.

Ранние годы жизни и образование 
Родилась в Коппинсе, загородном доме в Айвере (Бакингемшир). Единственная дочь герцога и герцогини Кентских. Она получила образование в школе Святого Павла для девочек в Лондоне, затем училась в школе Святой Марии в Вантедже и школе Гордостоуне. В 1987—1991 годах леди Хелен сотрудничала с арт-дилером Карстен Шуберт. Получила прозвище «Дыньки» в прессе.

Брак и дети 
18 июля 1992 года леди Хелен Виндзор вышла замуж за Тимоти Вернера Тейлора (род. 8 августа 1963), арт-дилера и старшего сына коммандера Майкла Вернера Тейлора и Сьюзан Джеральдин Перси. Они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста была одета в свадебное платье от дизайнера Кэтрин Уолкер (любимый дизайнер принцессы Дианы). У супругов четверо детей:

 Колумбус Джордж Дональд Тейлор (род. 6 августа 1994), в настоящее время 47-й в порядке наследования британского престола
 Кассиус Эдвард Тейлор (род. 26 декабря 1996), 48-й в порядке наследования британского престола
 Элоиза Оливия Кэтрин Тейлор (род. 2 марта 2003), 49-я в порядке наследования британского престола
 Эстелла Ольга Элизабет Тейлор (род. 21 декабря 2004), в настоящее время 50-я в порядке наследования британского престола.

Благотворительность 
Она является покровителем благотворительной организации CLIC Sargent. Её муж был болен раком.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Face Photo
 The Peerage

Виндзоры